Бурж:

Географические названия 
 Бурж () — город во Франции, главный город департамента Шер
 Бурж-1 (кантон)() — кантон во Франции, регион Центр, департамент Шер
 Бурж-2 (кантон)() — кантон во Франции, регион Центр, департамент Шер
 Бурж-3 (кантон)() — кантон во Франции, регион Центр, департамент Шер
 Бурж-4 (кантон)() — кантон во Франции, регион Центр, департамент Шер
 Бурж-5 (кантон)() — кантон во Франции, регион Центр, департамент Шер
 Бурж (округ) () — округ во Франции, в регионе Центр

Фамилия 
 Бурж, Ивон () (1921—2009) — французский политический деятель, министр обороны Франции

Прочее 
 Бурж (женский баскетбольный клуб) () — баскетбольный клуб из города Бурж